Міжконтинентальний кубок з футболу 1986 — 25-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1985—1986 румунський «Стяуа» та переможець Кубка Лібертадорес 1986 аргентинський «Рівер Плейт». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 14 грудня 1986 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка вперше здобув «Рівер Плейт».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1985—1986
 Кубок Лібертадорес 1986

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1986 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 1986 на rsssf  

1986 у футболі
1986
Футбольні змагання у Токіо
Грудень 1986